Louis Jacques Thénard (1777-1857), chimiste français ;
 Paul Thénard (1819-1848), agronome français.